Ubli (gmina Cetynia) – wieś w Czarnogórze, w gminie Cetynia
 Ubli (gmina Herceg Novi) – wieś w Czarnogórze, w gminie Herceg Novi
 Ubli (gmina Nikšić) – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Ubli (gmina Podgorica) – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica